Кончеллах — кенийская фамилия.

 Кончеллах, Билли — кенийский бегун на средние дистанции.
 Кончеллах, Грегори (более известен как Юсуф Саад Камель; род. 1983) — бахрейнский бегун на длинные дистанции.
 Кончеллах, Патрик — кенийский бегун на длинные дистанции.